KHN steht für:
 Flughafen Nanchang Changbei, IATA-Code
 Kirchliche Hochschule Naumburg, siehe Katechetisches Oberseminar Naumburg (Saale)
 Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen, siehe Technische Universität Braunschweig # Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen
 Klausner Holz Niedersachsen, siehe Klausner-Gruppe

khn  steht für:
 Khandesi, Sprache aus der Gruppe Indoarische Sprachen

Siehe auch:
 DE KHN, LOCODE der deutschen Stadt Kellinghusen

Abkürzung